Zassenhaus steht für:

 Brauerei Zassenhaus, eine deutsche Brauerei in Velbert
 Zassenhaus International GmbH, ein deutscher Hersteller für Küchenartikel

Zassenhaus ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Julius Zassenhaus (1912–1991), deutsch-amerikanischer Mathematiker
 Herbert Zassenhaus (1910–1988), deutsch-amerikanischer Finanzwissenschaftler
 Hiltgunt Zassenhaus (1916–2004), deutsch-amerikanische Ärztin und Autorin

siehe auch
 Zassenhaus-Algorithmus, ein mathematischer Algorithmus
 Lemma von Zassenhaus